Ту́омиоя () — финская фамилия. Известные носители:

 Туомиоя, Валто (1888—1931) — финский юрист, журналист и политик.
 Туомиоя, Сакари (1911—1964) — финский государственный и политический деятель.
 Туомиоя, Эркки (род. 1946) — финский политик, министр иностранных дел Финляндии (2011—2015).